Tagne Tähe (ur. 3 września 1985 w Vastseliina) – estońska biathlonistka, brązowa medalistka Mistrzostw Świata Juniorów w 2005.

Osiągnięcia

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Świata Juniorów 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Bibliografia 
 

Estońskie biathlonistki
Urodzeni w 1985